Sonneville ist ein Orts- und Personenname:

 Sonneville (Charente), ehemalige Gemeinde im französischen Département Charente
 Ferry Sonneville, indonesischer Badmintonspieler und -funktionär
 Yvonne Theresia Sonneville, indonesische Badmintonspielerin